Manfred Findenig ist der Name folgender Personen:

 Manfred Findenig (Boxer) (* 1960), deutsch-österreichischer Boxer 
 Manfred Findenig, eigentlicher Name von Manuel Berger (Musiker) (* 1977), österreichischer Musiker